Brandywine ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Brandywine (Arizona)
 Brandywine (Delaware)
 Brandywine (Maryland)
 Brandywine (Ohio)
 Brandywine (Virginia)
 Brandywine (West Virginia)
 Brandywine Estates (Delaware)
 Brandywine Heights (Maryland)
 Brandywine Hills (Delaware)
 Brandywine Manor (Pennsylvania)
 Brandywine Springs Manor (Delaware)
 Brandywine Springs (Delaware)
 Brandywine Summit (Pennsylvania)
 Brandywine Village (Pennsylvania)

Sonstiges:
 Schlacht von Brandywine
 Brandywine Productions

im NRHP gelistete Objekte:
 Brandywine Avenue School, in Schenectady, New York, ID-Nr. 99001491
 Brandywine Battlefield, in Chadds Ford, Pennsylvania, ID-Nr. 66000660
 Brandywine Building and Loan Assoc. Rowhouses, in Coatesville, Pennsylvania, ID-Nr. 85001144
 Brandywine Manufacturers Sunday School, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 72000291
 Brandywine Park, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 76000574
 Brandywine Park and Kentmere Parkway, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 81000192
 Brandywine Powder Mills District, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 84000819
 Brandywine Shoal Light Station, in Cape May Point, New Jersey, ID-Nr. 06000943
 Brandywine Springs Park, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 73002306
 Brandywine Summit Camp Meeting, in Chadds Ford, Pennsylvania, ID-Nr. 95000132
 Brandywine Village Historic District, in Wilmington, Delaware, ID-Nr. 71000229

Siehe auch:
 Brandywine Creek
 Brandywine Township